Joševa je lahko:
 Joševa, Loznica (Srbija)
 Joševa, Ub (Srbija)
 Joševa, Valjevo (Srbija)